Der Tennis Challenger Hamburg 2020 war ein Tennisturnier, das vom 26. Oktober bis 1. November 2020 in Hamburg stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2020 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 134 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 150 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 130 kB)

ATP Challenger Tour 2020
Tennisturnier in Hamburg